El término arroba (del árabe clásico ربع rubʿ, «cuarto, cuarta parte») suele verse representado por el símbolo tipográfico «@» en cualquiera de sus acepciones posibles:
 arroba: un símbolo tipográfico (usado para abreviar las mediciones de tal medida, de la cual toma nombre), muy utilizado en informática;
 arroba: una antigua unidad de masa usada en España e Hispanoamérica;
 arroba: una antigua unidad de volumen usada en España e Hispanoamérica;

Arabismos